«Жене́сс» ( — «Юность», «Молодость») — название нескольких футбольных клубов:
 Женесс (футбольный клуб, Канах) ()
 Женесс (футбольный клуб, Эш) ()
 Женесс Клуб Абиджан ()